Робітни́чий прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Робітничий провулок — провулок у місті Дніпропетровськ.
 Робітничий провулок — провулок у місті Київ.
 Робітничий провулок — провулок у місті Луганськ.
 Робітничий провулок — провулок у місті Полтава.
 Робітничий провулок — провулок у місті Рівне.
 Робітничий провулок — провулок у місті Черкаси.

Провулки